Савинское городское поселение

 Савинское городское поселение — муниципальное образование в Плесецком муниципальном районе Архангельской области. 
 Савинское городское поселение — муниципальное образование в Савинском районе Ивановской области.